Wakeford ist der Familienname folgender Personen:

 Kent L. Wakeford (1928–2020), US-amerikanischer Kameramann
 Tony Wakeford (* 1959), englischer Musiker

Siehe auch:
 Wakeford-Nunatak, Nunatak im ostantarktischen Mac-Robertson-Land